Administratie Waterwegen en Zeewezen, een voormalige (tot 2005) administratie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 Automobilwerk Zwickau, een voormalige Oost-Duitseautofabriek